Alfred Nobel – fundator Nagrody Nobla
 Anna Nobel-Nobielska – polska charakteryzator filmowa
 nobel – złota moneta angielska bita w XIV i XV wieku.
 nobel – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców
 Nobel – wieś na Ukrainie